Валит может означать:
 Ва́лит — название представителей средневековой карельской военно-родовой знати.
 Валит — князь корельский, известный по лапландским преданиям, гласящим, что Валит или Валерт жил в Кореле или Кексгольме, отличался необычайной силой и храбростью; в знак победы над норвежцами собственноручно поставил огромный камень, названный Валитовым. В Лапландии известны ещё Валитова губа и Валитово городище.

Советские деятели 
 Валит, Анатолий Анисимович (1929—2006) — советский партийный и хозяйственный деятель, первый секретарь Архангельского горкома КПСС (1963—1974).
 Валит, Моисей Ашерович (род. 1940) — советский и украинский музыковед, композитор и поэт-песенник.

Примечания

Литература 
 
 Росковшенко И. В. 
 Панкрушев Г. А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. — М.,Л.: Наука, 1964. — 150 с.:табл.
 Сакса А. И. Древняя Карелия в конце I — начале II тысячелетия н. э. — СПб.: Нестор-История, 2010. — ISBN 978-598187-583-0. (Аннотация.)
 Алексашин С. С. Шум-гора. Новые данные в исследовании памятника культурного наследия
 А. Б. Варенов. Карельские древности в Новгороде. Опыт топографирования. //«Новгород и Новгородская Земля. История и археология». Материалы научной конференции. Новгород, 1997 г.

Карельская аристократия
История Карелии
Титулы